Aberaţii sonore («Aberracions sonores») és el primer disc d'Ada Milea, publicat per la casa discogràfica Fundaţia Culturală Phoenix el 1997.

Totes les cançons són compostes i interpretades per Ada Milea.

Pistes 
 "Cântec pentru reconciliere etnică" - ("Càntic per la reconciliació ètnica")
 "Somnul Naţiunii" - ("El somni de les nacions")
 "Femurul" - ("El fèmur")
 "Tina"
 "Aseară" - ("Anit passada")
 "Trenul" - ("El tren")
 "Ăla (Era Vasile om frumos...)"
 "Prostia altcuiva" - ("La badoqueria d'altri")
 "Are mama un copil" - ("La mama té un nen")
 "Dănuţ"
 "Secretara mică" - ("La secretària petita")
 "Suntem cu toţii bolnavi" - ("Estem tots malalts")
 "Academica" - ("L'acadèmica")
 "Ra-ta-ta"
 "Darnic, mai mult decât harnic" - ("Generós, molt més que treballador")
 "Triştii, poliţiştii" - ("Tristos, polítics")
 "Furnica parazită" - ("La formiga paràsita")
 "Ce păcat că nu mai sunt pensionară" - ("Quina llàstima que ja no sigui pensionista")
 "Creiere albe" - ("Els cervells blancs")
 "Grasa" - ("Grassa")
 "Ciobănaş 1" - ("Vailet 1")
 "Ciobănaş 2" - ("Vailet 2")
 "Mioriţa"
 "Drumu-i lin de-aici la vale" - ("El camí és calmós d'aquí a la vall")
 "Stai" - ("Estigues")
 "Moale" - ("Tou")
 "Ciocolata" - ("Xocolata")
 "Viermişor 1"
 "Viermişor 2"
 "Cioara" - ("Cornella")
 "Smulsele frunze"
 "În cimitir paşte un cal" - ("Al cementiri pasta un cavall")
 "Boală caldă şi subtilă" - ("Malaltia calenta i subtil")
 "Departe de mine" - ("Lluny de mi")
 "Post modernum tristae"

Discs del 1997